Morgensang
 Morgensang (genre)
 Morgensang (begivenhed)
 Morgensang (tv-program)